Amerikai Egyesült Államok
Malta (Idaho)
Malta (Illinois)
Malta (Montana)
Malta (New York)
Malta (Ohio)
Malta Township, Big Stone megye, Minnesota
 Ausztria
Malta (Karintia)
 Málta
Málta
Malta (Málta), máltai sziget